Хаґі — японська конюшина (Lespedeza bicolor).
 Хаґі —  місто в Японії, у префектурі Ямаґуті.